Sphaerocephalum är ett släkte av rundmaskar. Sphaerocephalum ingår i familjen Linhomoeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Sphaerocephalum